Niemcy:
 Rödern – dzielnica gminy Küps w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach
 Rödern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück